Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Leila Meskhi 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Katerina Maleeva (semifinali)
 Conchita Martínez (campionessa)
 Barbara Paulus (secondo turno)
 Leila Meskhi (finale)

 Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Claudia Porwik (secondo turno)
 Susan Sloane (quarti di finale)
 Patty Fendick (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1990